Ecken ist der Ortsname von

 Ecken (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Ecken (Kirchdorf am Inn), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Eken
 Eggen